Alvaro Pompili (1938) – criminale italiano
 Barbara Pompili (1975) – politica francese
 Domenico Pompili (1963) – vescovo italiano
 Massimo Pompili (1955) – politico italiano
 Mirella Pompili, nota con lo pseudonimo di Mirella Pamphili (1946) – attrice italiana